Runze ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Runze (1937–1991), deutscher Politologe, Soziologe und Hochschullehrer
 Georg Runze (1852–1938), deutscher evangelischer Theologe
 Klaus Runze (* 1930), deutscher Pianist, Intermedia Artist, Pädagoge, Autor und Hochschullehrer
 Maximilian Runze (1849–1931), deutscher evangelischer Pfarrer, Abgeordneter und Autor
 Ottokar Runze (1925–2018), deutscher Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Waltraud Runze (1927–2018), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Runze (1887–1972), deutscher Maler

Siehe auch:
 Runzgenossenschaft